Ivančić ist der Familienname folgender Personen:

 Amando Ivančić (1727–1758), österreichischer Komponist und Paulinermönch
 Ivan Ivančić (1937~2014), jugoslawischer bzw. kroatischer Kugelstoßer und Trainer
 Josip Ivančić (* 1991), kroatischer Fußballspieler
 Tomislav Ivančić (1938–2017), kroatischer katholischer Theologe